Zápasy o postup do Světové skupiny (respektive o setrvání v ní) proběhly o víkendu 19. - 21. září, 2008. 

Do Světové skupiny si postup vybojovaly týmy Chile, Švýcarska, Nizozemska a Chorvatska; Izrael, Rumunsko, Srbsko a Rakousko se v této skupině zachránily.

Detaily

Baráž

Chile - Austrálie

Velká Británie - Rakousko

Švýcarsko - Belgie

Chorvatsko - Brazílie

Izrael - Peru

Nizozemsko - Jižní Korea

Rumunsko - Indie

Slovensko - Srbsko 

Davis Cup 2008